La Lega Nazionale B 1989-1990, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Baden (gruppo est) e del FC Friburgo (gruppo ovest).

Gruppo est

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla poule promozione.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo ovest

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla poule promozione.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule promozione 
Alle qualificazioni della LNB sono state aggiunte le ultime 4 classificate della Lega Nazionale A:
Servette (9ª classificata), Wettingen (10ª),  (11ª) e Bellinzona (12ª).
Servette e Zurigo sono state inserite nel gruppo A, Aarau e Wettingen nel gruppo B.

Gruppo A

Classifica 

Legenda:
      Resta o è promosso in Lega Nazionale A 1990-1991.
      Resta o è retrocesso in Lega Nazionale B 1990-1991.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo B

Classifica 

Legenda:
      Resta o è promosso in Lega Nazionale A 1990-1991.
      Resta o è retrocesso in Lega Nazionale B 1990-1991.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti finali

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1989 2